Feita por Martinho Lutero, que em 1510 viajou a Roma, sede da Igreja católica e de lá voltou decepcionado.

A ética luterna tinha como princípio que o homem só poderia salvar-se através de sua fé exclusiva em Deus, Assim como o Catolicismo entende. 

No dia 31 de outubro dm 1517, o Dr. Martinho Lutero pregou às portas da catedral da cidade de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. Assim, por causa de outrem, que se aproveitaram do levante, sem muita prudência, surge o protestantismo. 
Alguns historiadores Luteranos afirmam que Lutero não queria o Cisma, mas a Verdade, sem divisões.
Morreu arrependido, desejoso da Eucaristia, e orando a Virgem Maria, que como Sacerdote Católico, amava.

Luteranismo